NGLA steht für:
 Nordisch grün-linke Allianz, ein Zusammenschluss von sieben nordischen Grün-Links-Parteien

NG-LA steht für:
 , ISO-3166-2-Code der nigerianischen Bundesstaates

NGLA